Subiaco ist der Name folgender

Orte:

 Subiaco (Latium), eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom in Italien
 Subiaco (Arkansas), eine Gemeinde in Arkansas, USA
 Subiaco City, ein Local Government Area in Westaustralien

Sonstiges:
 Kloster San Benedetto (Subiaco), ein vom Hl. Benedikt von Nursia selbst gegründetes Benediktinerkloster in der italienischen Gemeinde Subiaco (Latium)
 Subiaco Oval, ein Stadion in der australischen Stadt Perth
 Staumauer von Subiaco, eine ehemalige Staumauer bei Subiaco